__БЕЗКН__
-{War}- je engleska reč za rat.

Za ostale upotrebe vidi:

Muzika 

-{War}- (album) — treći album grupe -{U2}-